Shefki Hysa – scrittore e giornalista albanese
 Vilfor Hysa – calciatore albanese